Нико́льское () — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Никольского сельского округа. Код КАТО — 114045100.

География 
Село расположено в юго-восточной части района, вдоль озера Жарлыколь, на расстоянии примерно 42 километров (по прямой) к югу от административного центра района — города Макинск.

Абсолютная высота — 373 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -3,0°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,1°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,3°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 430 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Ельтай — на северо-востоке, село Улытоган — на северо-западе, село Орнек — на юге.

Через село проходит железная дорога «Курорт Боровое — Астана», имеется станция «Ельтай». 

Проходит проселочная дорога, с выходами на автодорогу А-1 и на автодорогу областного значения КС-1 «Жалтыр — Макинск».

Население 
В 1989 году население села составляло 3251 человек (из них русские — 48%, немцы — 24%).

В 1999 году население села составляло 2675 человек (1379 мужчин и 1296 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживал 2051 человек (1028 мужчин и 1023 женщины).

Инфраструктура 
В селе функционируют:
 КГУ «Общеобразовательная школа №1 села Никольское» (121 учащихся);
 КГУ «Общеобразовательная школа №2 села Никольское» (97 учащихся);
 КГУ «Начальная школа села Никольское» школа закрыта
 Мини-центры при школах (при более 30 детей);
 Сельская библиотека;
 Врачебная амбулатория.

Улицы 
 ул. Акан сери,
 ул. Горького,
 ул. Железнодорожная,
 ул. Зелёная,
 ул. Комсомольская,
 ул. Ленина,
 ул. Мира,
 ул. Мичурина,
 ул. Молодёжная,
 ул. МЧС,
 ул. Озёрная,
 ул. Островского,
 ул. Павленко,
 ул. Пионерская,
 ул. Советская,
 ул. Степная,
 ул. Толе би,
 ул. Целинная,
 ул. Чапаева,
 ул. Школьная.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Буландынского района